Поняття керува́ння має такі значення:

 У кібернетиці керування — гомеостатична доцільна система, призначена для саморегулювання.
 У лінгвістиці керування — вид підрядного зв'язку.
 В економіці керування, або менеджмент (від старофранцузького слова ménagement «мистецтво супроводжувати, направляти», від  «вказувати рукою») — керування економічною системою, оперативне керівництво на підприємстві.
 керування ресурсами — сукупність функцій операційної системи, пов'язаних з обліком та розподілом ресурсів.
 управління (керування) організацією — це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати та досягти цілей організації. Основні підходи до управління: процесний підхід до управління, адміністративний, бюрократичний, гуманістичний, кількісний, системний, ситуаційний підходи.
 У техніці керування — сукупність цілеспрямованих дій, що включає оцінку ситуації та стану об'єкта керування, вибір керівних дій та їх реалізацію. Деколи використовували застарілий, дослівний переклад з російської — управління.
 керування процесом — регулювання неперервних дій або процесів з використанням системи оброблення даних.
 радіокерування —  дистанційне керування об'єктами з використанням радіосигналів.
 Числове програмне керування (ЧПК) — автоматичне керування процесом, реалізоване за допомогою пристрою, який інтерпретує числові дані, що вводяться послідовно протягом всього періоду виконання процесу. Воно у свою чергу за способом реалізації поділяється на:
 циклове керування — програмне керування обробним устаткованням, за якого послідовність і цикл оброблення задаються в цифровій формі, а значення потрібних параметрів роботи нецифровими пристроями, наприклад, потенціометрами або контактними чи безконтактними перемикачами;
 позиційне керування обладнанням — числове програмне керування, за якого переміщення робочих органів у задані точки відбувається без контролю траєкторії руху;
 контурне керування обладнанням — числове програмне керування верстатом, за якого переміщення його робочих органів для одержання необхідного контуру оброблення відбувається за заданою траєкторією

Див. також 
 Управління
 Менеджмент

Примітки

Література 
 «Енциклопедія кібернетики» / відп. ред. В. Глушков. — К, 1973. — Т. 2.
 

Управління